Bruce Ruffin (glazbenik)
Bruce Ruffin (baseball)